Требюше — французское название средневековой метательной машины для осады городов.
 Требюше, Адольф (Adolphe Trébuchet; 1801—1865) — французский администратор префектуры полиции и публицист, член комитета общественной гигиены.
 Требюше, Софи (Sophie Trébuchet; 1772—1821) — мать Виктора Гюго.

Примечания